Hejia kan syfta på följande platser:

Kina 

 Hejia (socken i Kina, Zhejiang), 
 Hejia (socken i Kina, Hunan), 
 Hejia (socken i Kina, Hebei), 

Robotskapade Kinaförgreningar